Longhorn kan syfta på:

 Långhornad boskap – en gammal engelsk nötkreatursras
 Texas longhorn – en boskapsras som utmärks framför allt av sina typiska horn
 Longhorn 500 1999 – ett race som var den fjärde deltävlingen i Indy Racing League 1999
 Windows Longhorn – arbetsnamnet för Microsofts operativsystem för arbetsstationer, se Windows Vista.